Nationalstraße 49 steht für:
 Nationalstraße 49 (Algerien)
 Nationalstraße 49 (Belgien)
 Route nationale 49, Frankreich
 Droga krajowa 49, Polen